

Codici 
 NYA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Njagan' (Russia)
 'nya – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua chichewa

Geografia 
 Ciad
 Dipartimento di La Nya – dipartimento della regione del Logone Occidentale
 Dipartimento di La Nya Pendé – dipartimento della regione del Logone Occidentale

Altro 
 Nya – personaggio di LEGO Ninjago
 NYA – sigla della National Youth Administration, agenzia statunitense fondata a supporto del programma New Deal e operante dal 1935 al 1939